La Linea (tekenfilm), een tekenfilm van Osvaldo Cavandoli
La Línea de la Concepción, een plaats in Spanje
La Linea (film), een film uit 2008